Il singolare del Shanghai Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Ol'chovskij era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Thierry Champion.

Ján Krošlák hanno battuto in finale 6–2, 7–6 (7–2) Aleksandr Volkov.

Teste di serie

  Sláva Doseděl (primo turno)
  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
  Filip Dewulf (secondo turno)
  Jeff Tarango (quarti di finale)

 Michael Joyce (primo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Ján Krošlák (campione)
 Aleksandr Volkov (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 1997
ATP Tour 1997